Manco Cápac o Manco Kapac – primo Imperatore Inca, fondatore di Cusco e del Tahuantinsuyo
Manco Cápac II o Manco Inca Yupanqui – capostipite della dinastia Inca di Vilcabamba
Manco Kapac – provincia della Bolivia appartenente al dipartimento di La Paz.